Carlos de Borbón y Chevron-Villette (Saint-Raphaël, Francia, ) es el actual duque de Castro (autonombrado), considerado por sus partidarios jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias y pretendiente al trono de las Dos Sicilias.

Biografía 
El pretendiente Carlos nació en Saint-Raphaël, Francia, siendo el único hijo varón pero morganático de Fernando de Borbón y Zamoyski y de su esposa  Chantal de Chevron-Villet, hija de Pierre Joseph de Chevron-Villet  y de Marie de Colbert-Cannet. En su bautismo recibió los nombres de Carlo Maria Bernardo Gennaro. Hasta 2008 utilizó el título de Duque de Calabria, empleado también por su contrincante, el infante Carlos de España.

En 2008 sucedió a su padre en sus pretensiones a la jefatura de la casa real de e Dos Sicilias, desde aquel entonces se auto denominó Duque de Castro.

Sucesión de la Casa Real 
En 1960 murió sin hijos el príncipe Fernando de Borbón-Dos Sicilias, y comenzó la disputa sucesoria al presentarse como pretendientes Raniero de Borbón-Dos Sicilias, abuelo de Carlos, y Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, padre del infante don Carlos de Borbón-Dos Sicilias. Alfonso reclamó sus derechos, pese a que su padre había renunciado a ellos al casarse con María de las Mercedes de Borbón, princesa de Asturias e hija del rey Alfonso XII de España. Fue esto precisamente lo que alegó Raniero. Alfonso expuso como argumento el matrimonio morganático de Raniero, que también habría excluido a este de la sucesión conforme a la normativa vigente en esta materia  en el Reino de las Dos Sicilias. Algunas casas reales europeas reconocen informalmente los derechos de los descendientes de Raniero, pero importantes casas, como la Casa Real Española reconoce los de los descendientes de Alfonso.

El 14 de mayo de 2016 el pretendiente decidió modificar las reglas sucesorias, pasando de una regla semi-sálica a la regla de la primogenitura absoluta, esto a pesar de que él mismo no es el primogénito absoluto de su padre, pues tiene dos hermanas mayores. Con esta decisión, anunciada en la Basílica de San Pedro en Roma, su hija María Carolina se transformaría en su heredera. 

Esta decisión suscitó por parte de Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, sobrino tercero del pretendiente, una reacción expresada en un comunicado donde reivindicaba ser la cabeza de la Casa Real de Borbón-Dos Sicilias.

El pretendiente le respondió exponiendo los argumentos jurídicos, genealógicos y dinásticos que apoyaban su «rango incontestable», «rango» que implicaba el gran maestrazgo de las órdenes dinásticas, en particular la Orden Constantiniana de San Jorge, maestrazgo igualmente disputado por Pedro de Borbón-Dos Sicilias.

Matrimonio y descendencia 
El pretendiente Carlos de Borbón-Dos Sicilias contrajo matrimonio morganático en Mónaco, el 31 de octubre de 1998, con Camila Crociani (Roma, 5 de abril de 1971), hija del empresario acusado de corrupción Camillo Crociani (Roma, 12 de octubre de 1921 - Ciudad de México, 16 de diciembre de 1980), antiguo Director de la Finmeccanica, casado por primera vez con Mirella Bogliolo y divorciado en 1969, y de su segunda mujer (1969) Edoarda Vesselovsky (Trieste, 1940), actriz y bailarina de origen francé-polaco con el nombre de Edy Vessel, casada por segunda vez con Pierluigi Vitalini; la pareja ha tenido dos hijas:

María Carolina de Borbón y Crociani (Maria Carolina Chantal Edoarda Beatrice Gennara, Roma, ).
María Clara de Borbón y Crociani (Maria Chiara Amalia Carola Louise Carmen, Roma, ).

Títulos pretendidos 
Carlos de Borbón y Chevron-Villette pretende, además de la jefatura de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, los siguientes títulos:
 Duque de Castro.
 Gran maestre de la Insigne Orden de San Jenaro. (discutido)
 Gran maestre de la Real Orden de San Fernando del Mérito.
 Gran maestre de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. (discutido)
 Gran maestre de la Real Orden Militar de San Jorge y Reunión.
 Gran maestre de la Real Orden de Francisco I.

Ancestros

Véase también 

Francisco Felipe, Príncipe de las Dos Sicilias

Príncipe Antonio Cayetano de las Dos Sicilias

Referencias

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Orden al Mérito de la República Italiana
Grandes maestres de la Orden de San Jenaro
Condecorados con la Orden pro Merito Melitensi
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Premio de Honor Dominica
Pretendientes al trono de las Dos Sicilias